Тиби — многозначное слово.

 Тиби (Chibi) — стилистика изображения фигур в японских или выполненных под японским влиянием манга и аниме.
 Тиби (исп. Tibi) — муниципалитет в Испании.

Персоналии 
 Тиби, Ахмед (род. 1958) — израильский политик арабского происхождения.
 Тиби, Жан Франсуа (1772—1844) — бельгийский скрипач, органист и музыкальный педагог.
 Тиби, Поль-Александр (1800—1871) (Tiby) — французский литератор.